Пара Квета Пешке / Лиза Реймонд — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Мара Сантанджело и Саня Мирза — не защищали свой титул.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Первый раунд)
 ' Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Титул)

<li>  Кейси Деллакква /  Натали Деши (Четвертьфинал)
<li>  Жанетта Гусарова /  Бетани Маттек (Первый раунд, отказ)''

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

Pilot Pen Tennis 2008